Gunnarsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gunnarsjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (6,78 ha)
Gunnarsjön, Lappland, sjö i Storumans kommun,  (7,88 km²)

Se även
Gunnarsjö är kyrkbyn i Gunnarsjö socken i Marks härad i Västergötland, 
Gunnarsjö kyrka, kyrkobyggnad i Gunnarsjö i Göteborgs stift, 
Gunnarsjö socken, i Marks härad är sedan 1971 en del av Varbergs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn